Monark kan syfta på:

 Monark – en statschef i en monarki

Biologi
 Monark (fjäril) – en fjärilsart
 Monarker – en familj med fåglar 
 Monarcha'' – släkte inom familjen monarker

Teknik och ekonomi
 Monark (cykelmärke) – ett svenskt cykel-, moped- och motorcykelmärke
 Monark Crescent AB – en svensk båt- och cykeltillverkare
S/S Monark (1917) – ett svenskt lastfartyg
 S/S Monark (1938) – ett svenskt fartyg som sänktes under andra världskriget
 Monark Line – ett svenskt rederi